Zilog Z380 – 32-bitowy procesor firmy ZiLOG kompatybilny z Zilog Z80. Miał osiem 16-bitowych rejestrów i mógł adresować do 16 MB pamięci. Był około 13 razy szybszy od Z80 i trzy razy szybszy od swojego bezpośredniego poprzednika Z280.

Procesory Zilog